Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Jana Novotná 4–6, 6–4, 7–6(3).

Teste di serie

 Steffi Graf (campionessa)
 Mary Joe Fernández (semifinali)
 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Anke Huber (semifinali)

 Jana Novotná (finale)
 Katerina Maleeva (primo turno)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Lori McNeil (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brighton International 1992